Zanotti är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alessandro Zanotti (född 1974), fotbollsspelare från San Marino
 Bruno Zanotti (född 1982), paraguayansk basketspelare
 Eustachio Zanotti (1709–1782), italiensk astronom 
 Fio Zanotti (född 1949), italiensk musiker
 Francesco Maria Zanotti (1692–1777), italiensk skriftställare och filosof 
 Giampietro Zanotti (1674–1765), italiensk målare och poet
 Giuseppe Zanotti (född 1958), italiensk formgivare av skor
 Marc Zanotti (född 1975), fransk fotbollsspelare
 Marco Zanotti (född 1974), italiensk cykist
 Onofrio Zanotti (1787–1861), italiensk målare

Italienska efternamn